Il termine orso nero può riferirsi a:

 Ursus americanus – l'orso nero americano
 Ursus thibetanus – l'orso dal collare o orso tibetano